Something in the Water – singolo di Brooke Fraser del 2010
 Something in the Water – singolo di Carrie Underwood del 2014